Un calibre est un ou plusieurs critères permettant de trier, sélectionner des objets de même façon, par exemple, le calibrage des fruits selon leur dimension ou leur couleur.  Le calibre n'est pas une mesure dans le sens où il ne s'agit pas de donner une valeur mais de déterminer la conformité au critère.  Le terme calibre peut également désigner le moyen (outil) permettant de déterminer ou contrôler le calibre d'un objet.

Le mot calibre peut également désigner : 

 Le calibre en horlogerie désigne un type de mouvement synonyme d'une dimension, exprimée en lignes, en mm ou en micron.
Le calibre d'une arme à feu désigne le plus grand diamètre du projectile ou du canon qui le tire,
 Un calibre, en argot des truands français, désigne par métonymie une arme à feu, principalement une arme de poing, pistolet ou revolver,
 Un calibre à limites, un outil de contrôle utilisé dans l'industrie mécanique,
 Calibre, un logiciel de gestion et de conversion de livres numériques.
 Calibre, en maçonnerie, courbe ou modèle d'un cintre servant à tracer ce dernier - Planche sur le champ de laquelle on a découpé les différents membres d'architecture qu'on veut exécuter en plâtre aux entablements, corniches de plafonds, plinthes et tous ouvrages en plâtre qui se traînent. Ce calibre se monte sur un morceau de bois que l'on nomme sabot, sur le devant duquel est une rainure entrant dans une règle, et qui sert de guide au calibre.
 Le calibre désigne la taille des fruits. Un outil de calibrage permet alors de les sélectionner, de les trier.
 Calibre est un thriller britannique de Matt Palmer, sorti en 2018.

Références